Poney des Baléares et cheval des Baléares désignent la population chevaline des îles Baléares. Trois races sont connues sur ces îles : 

Le Mallorquín, à Majorque
Le Minorquin, à Minorque.
Le Trotteur espagnol

Monde équestre en Espagne
Race animale originaire des îles Baléares